Une période est un espace de temps caractérisé par certains événements, réguliers, statistiques ou historiques.

Sciences et techniques

Astronomie 
 La période de révolution désigne l'intervalle de temps entre deux passages consécutifs d'un objet céleste en un point quelconque de son orbite.
 La période de rotation correspond à la durée nécessaire à un objet céleste pour faire un tour sur lui-même.

Biologie et médecine 
 La période est le terme écoulé, au cours du cycle menstruel de la femme, entre une menstruation et la suivante.

Chimie et minéralogie 
 La période désigne l'ensemble des éléments d'une ligne dans le tableau de la classification périodique des éléments.
 En cristallographie, la période correspond aux paramètres du réseau de Bravais.

Géologie 
 En stratigraphie, la période est une subdivision de l'ère basée sur la géochronologie.

Mathématiques 
 Une période peut être :
 la série de chiffres se répétant indéfiniment dans le développement décimal périodique d'un rationnel donné, soit à partir de la virgule, soit à partir d'une décimale donnée ;
 le plus petit réel  tel que, pour une fonction périodique, . Par exemple, la fonction  est périodique de période . Cette définition s'applique en particulier aux suites périodiques ;
 un nombre complexe appartenant à l'algèbre des périodes.
 Un point périodique d'une application  d'un ensemble dans lui-même est un point fixe d'une certaine puissance de .

Physique 
 Un phénomène périodique est un processus qui se répète identique à lui-même après un intervalle de temps appelé période.
 la période radioactive d'un isotope radioactif est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des atomes d'un échantillon du nucléide. Le terme « demi-vie », moins spécifique, est aussi utilisé.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la Grèce antique, la période désigne le cycle des quatre fêtes panhelléniques majeures et des concours les accompagnant.
 La période axiale est une période historique caractérisée par l'émergence quasi simultanée de nouveaux modes de pensée en Perse, en Chine, en Inde et en Occident. Introduite par le philosophe allemand Karl Jaspers sous le nom , elle irait de  avant l'ère commune.

Linguistique 
 En rhétorique, la période est un type de phrase.

Culture et société

Arts 
 Une période est une étape spécifique dans la production d'un artiste.

Édition 
 Les publications périodiques paraissent selon un rythme défini (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.).

Sports 
 Au hockey, le terme période désigne un des trois segments d'un match.

Voir aussi 
 Fréquence